Pendant les vacances est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1974 sous le label Impact.

À noter que cet album a eu deux pochettes différentes.

Liste des titres 

 Pendant les vacances
 Première surprise-partie
 Sheila
 Papa t'es plus dans l'coup
 Le ranch de mes rêves
 L'heure de la sortie
 Bang Bang
 C'est toi que j'aime
 Devant le juke-box
 Chaque instant de chaque jour
 Impossible n'est pas français
 Adios amor

Production 

 33 tours / LP Stéréo  Impact 6886118 sorti en 1974
 Cassette audio  Impact sortie en 1974

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1974